Bonavista est le nom utilisé pour plusieurs lieux.

Géographiques 

 Bonavista, une ville de la province de Terre-Neuve-et-Labrador, Canada ;
 Péninsule de Bonavista, une péninsule de l'île de Terre-Neuve où se trouve la ville précédente ;
 Cap Bonavista, près de la ville du même nom.

Circonscriptions électorales 

 Bonavista—Gander—Grand Falls—Windsor au parlement fédéral du Canada ;
 Bonavista—Trinity—Conception au parlement fédéral du Canada ;
 Bonavista—Twillingate une ancienne circonscription électorale canadienne ;

Voir aussi 

 Buena Vista
 Buenavista
 Boa Vista (homonymie)